Километро Веинтиуно има више значења:

 Километро Веинтиуно (Нава), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Километро Веинтиуно (Черан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Километро Веинтиуно (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Километро Веинтиуно (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Километро Веинтиуно (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Километро Веинтиуно, Карбонера (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Километро Веинтиуно (Пуебло Вијехо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Километро Веинтиуно (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Километро Веинтиуно (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику